Origini  (Origines o Etymologiae) – opera enciclopedica di Isidoro di Siviglia
 Origini (Origines) – opera storiografica di Marco Porcio Catone
 Origini (Homelands) – set di espansione di Magic: l'Adunanza
 Origini – album dei Sine Frontera del 2014

Pagine correlate 
 Le origini